Преобразова́тель — электротехническое устройство. В зависимости от области применения может означать:

 в электронике:
 Аналого-цифровой преобразователь
 Цифро-аналоговый преобразователь
 Электронно-оптический преобразователь
 Обратноходовой преобразователь
 Преобразователь электрической энергии
 Тяговый преобразователь
 Измерительный преобразователь
 Преобразователь частоты
 Преобразователь угол-код
 Преобразователь напряжение-частота
Преобразователь - о трансформаторе.
 Преобразователь ржавчины